Yusuke Igawa (Narita, 30 de outubro de 1982) é um futebolista profissional japonês, zagueiro, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Títulos
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017

Naturais de Narita
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima